Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2010 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 9 do 13 marca 2010 roku w hali The Uithof w Hadze.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. W mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy na dzień 1 lipca 2009 ukończyli co najmniej 13, ale nie więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych).

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe 

1 Później okazało się, że Chiny nie powinny wystawić trzech par sportowych, dlatego najniżej sklasyfikowana para została zdyskwalifikowana.

Pary taneczne 

Tańcem obowiązkowym był Westminster Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2010
2010 w sportach zimowych
2010 w Holandii
Sport w Hadze